En Pologne, Łaniewo désigne :

 Łaniewo (Poméranie-Occidentale)

 Łaniewo (Lidzbark Warmiński)